No contexto da Renovação Carismática Católica, um grupo de oração é um conjunto de fiéis que se reúne semanalmente para rezar e partilhar de sua vida espiritual. A participação em tais grupos é uma das formas mais comuns de engajamento no movimento carismático. Além dos encontros semanais, podem também ser promovidos retiros e outras atividades.

Os grupos de oração são constituídos por um núcleo, contendo um coordenador que tem como função procurar cumprir as decisões dos seus superiores, buscar manter a unidade do grupo de oração e participar das reuniões dos conselhos a que o grupo de oração está submetido. Também contém os servos, que exercem os mais variados ministérios, com o objetivo de propiciar a outras pessoas uma experiência com Deus.

Renovação Carismática Católica
Espiritualidade